Mužská čtyřhra German Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatský pár Ivan Dodig a Mate Pavić, jehož členové nestartovali společně. Dodig nastoupil s Jeanem-Julienem Rojerem, ale ve čtvrtfinále podlehli McLachlanovi se Struffem.

Vítězem se stal nenasazený chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, kteří ve finále zdolali rakousko-chorvatské turnajové jedničky Olivera Maracha s Matem Pavićem. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali šestou společnou trofej, rovněž tak i první z kategorie ATP 500. Peralta vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zeballose to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále)
  Ivan Dodig /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (1. kolo)
  Pablo Cuevas /  Marc López (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2018
ATP World Tour 2018